Leslie Allen e Mima Jaušovec erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Allen con Chris Evert-Lloyd e la Jaušovec con Betsy Nagelsen.

La Jaušovec e la Nagelsen hanno perso nei quarti di finale contro Hana Mandlíková e Virginia Ruzici.

La Allen e la Evert-Lloyd hanno perso in semifinale contro la Mandlíková e la Ruzici.

Il doppio del torneo di tennis Lipton WTA Championships 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Rosalyn Fairbank e Candy Reynolds che hanno battuto in finale 6–4, 6–2 la Mandlíková e la Ruzici.

Teste di serie

 Claudia Kohde Kilsch /  Eva Pfaff (primo turno)
 Rosemary Casals /  Paula Smith (semifinali)
 Kathleen Horvath /  Yvonne Vermaak (quarti di finale)
 Alycia Moulton /  Barbara Potter (primo turno)

 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (campionesse) 
 Patrícia Medrado /  Cláudia Monteiro (primo turno) 
 Leslie Allen /  Chris Evert-Lloyd (semifinali) 
 Mima Jaušovec /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Lipton WTA Championships 1983